«Дочь тамбурмажо́ра» () — комическая опера, или оперетта, в трёх актах и четырёх картинах французского композитора Жака Оффенбаха на либретто Альфреда Дюрю и Анри Шиво.

Премьера оперетты состоялась 13 декабря 1879 года в парижском театре Фоли-Драматик. Это было последнее сочинение Оффенбаха исполненное при жизни, так как последующие — оперетты «Прекрасная Люретта», «Мадемуазель Мушерон» и опера «Сказки Гофмана» — были исполнены уже после смерти композитора.

Музыка 
«Дочь тамбурмажора» принадлежит к числу наиболее ярких произведений Оффенбаха, что свидетельствует о том, что смертельно больной в то время Оффенбах был и в последние годы своей жизни в периоде творческого расцвета. Оперетту наполняют маршеобразные ритмы. Оффенбах музыкально характеризует французских солдат, как носителей жизнерадостного, свободолюбивого начала, изобретательных в выдумке, неутомимых в жажде приключений. Он поэтически приукрашивает их, романтически преображая действительное положение вещей. Являющаяся одним из лейтмотивов оперетты песенка дочери тамбурмажора именно такой рисует французскую армию. Характерно, как меняются позиции композитора: армия Наполеона опоэтизирована в той же степени, в какой за 12 лет до этого в «Великой герцогине Герольштейнской» осмеяна армия Наполеона III. Благодаря тому, что Оффенбах прославил те идеалы, которые некогда ни во что не ставил, он снова стал кумиром толпы.

Особенности сюжета 
Оперетта написана на военно-патриотический сюжет и воспевает итальянский поход молодого Бонапарта. По духу сюжет близок к опере «Дочь полка» (1840) Гаэтано Доницетти. Сюжет оперы Доницетти подвергся либреттистами Оффенбаха существенным изменениям, но основной характер его — патриотическое воспевание армии как дружеской среды — остаётся незыблемым.

Действие происходит, когда Наполеон в 1806 году вторгается в Ломбардию во время австрийской оккупации Италии. Героиня оперетты — смелая девушка-патриотка, бросившая роскошный княжеский дом и ушедшая в армию простой маркитанткой.

В оперетте имеются буффонно-сатирические элементы. Скромные и добродетельные воспитанницы монастырского пансиона поют то торжественный молитвенный хорал, то весёлую легкомысленную песенку, в зависимости от того, следит ли за ними мать-настоятельница или нет. Этот приём впоследствии повторит Флоримон Эрве в своей оперетте «Мадемуазель Нитуш», позаимствовав из «Дочери тамбурмажора» вышеприведенную сценическую ситуацию.

Действующие лица 
 Stella — Стелла, сопрано
 Le lieutenant Robert — Лейтенант Роберт, баритон
 Griolet — Гриоле, портной, тенор
 Monthabor — Монтабор, тамбурмажор, отец Стеллы, баритон
 Claudine — Клодин, трактирщица, полковая маркитанка, сопрано
 Le duc della Volta — Герцог делла Вольта, тенор
 La duchesse della Volta — Герцогиня делла Вольта, его жена, меццо-сопрано
 Clampas — Клампа, трактирщик, баритон
 Мать-настоятельница, сопрано
 Francesca — Франческа, сопрано
Хор: солдаты, монахини, обитатели монастыря, дамы и господа, народ.

Интересные факты 
 Во время первого исполнения, когда во время шествия победоносных французских войск прозвучал мотив «Песни выступления» (патриотический гимн времен Великой французской революции) весь зал встал от восторга.
 В 1942 году актёры Московского театра оперетты в рекордно короткие сроки  эвакуации в Новокузнецке поставили «Дочь тамбурмажора» Оффенбаха, вселяя оптимизм и веру в общую победу.
 10 июня 1944 года, после снятия блокады Ленинграда, «Дочь тамбурмажора» была возобновлена силами режиссёра Николая Янета и актёров Ленинградского театра музыкальной комедии.

См. также 
 Список оперетт Жака Оффенбаха

Примечания

Литература 
 

Оперетты по алфавиту
Оперетты Жака Оффенбаха
Оперетты на французском языке
Музыкальные произведения 1879 года